Il campionato di Serie D 1962-63 fu la quattordicesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Aggiornamenti 
La Miranese, l'Unione Sportiva Fondana (che ha nel frattempo cambiato nome in "Football Club Fondi 1922") e l'Ortona sono stati riammessi.

Girone A

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Solbiatese promossa in Serie C dopo aver vinto gli spareggi con gli ex aequo Piacenza e Rovereto.
Il Seregno è poi stato riammesso.

Risultati

Spareggi salvezza

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.

Risultati

Girone C

Classifica 
Spareggio salvezza: 16 giugno 1963 a Lendinara (campo neutro) Faenza-San Donà 4-0 (p.t. 0-0)
Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il San Donà, retrocesso dopo aver perso lo spareggio contro l'ex aequo Faenza, è poi stato riammesso.

Girone D

Classifica 
Il Fiamme d'oro era una società di Roma.

Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

L'Empoli è stato promosso dopo aver vinto lo spareggio contro l'ex aequo Tempio.
L'Ilvarsenal è stato penalizzato con la sottrazione di 10 punti in classifica.

Risultati

Spareggio promozione 

La gara fu disputata allo Stadio Marassi.

Girone E

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Teramo è retrocesso dopo aver perso gli spareggi contro gli ex aequo Molfetta e Giulianova.

Girone F

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1963-1964.
      Retrocesso in Prima Categoria 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962